Тверско́й райо́н — район Москвы, расположенный в Центральном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Тверской.

Территория и границы 

Район расположен в центральной части Москвы в составе Центрального административного округа.

Контуры Тверского района проходят по следующим географическим объектам (по часовой стрелке): по оси Моховой улицы, Большой Никитской, Газетного переулка, по границам владений № 15 и 13/15 на той же улице и владений № 8/10 по Брюсову переулку, по северо-восточным границам владения № 17 по Брюсову переулку и владений № 20 по Вознесенскому переулку, оси Вознесенского переулка, северо-восточным границам владения № 17 по Вознесенскому переулку и владения № 18 по Леонтьевскому переулку, по осям Леонтьевского и Большого Гнездниковского переулков, северо-восточной границе владения № 24 по Тверскому бульвару, по оси юго-западного проезда Тверского бульвара, по осям Сытинского, Большого Палашёвского, Трёхпрудного и Благовещенского переулков, юго-западным границам владения № 1 по Благовещенскому переулку, северо-восточным границам территории сада «Аквариум», 2-й Брестской улицы и улицы Грузинский вал, по северо-восточным границам владений № 9—11 по улице Грузинский вал, по северо-западной границе полосы отвода Алексеевской соединительной железнодорожной ветки МЖД, улицы Сущёвский вал, Тихвинской улицы и Перуновского переулка, юго-западной границе площади Борьбы, оси улицы Достоевского, юго-западной границе Суворовской площади, Самотёчной и Садовой-Самотёчной улиц, западного проезда Цветного бульвара, по осям западного проезда Неглинной улицы, Неглинной улицы, Театрального проезда, северо-западным и северо-восточным границам Лубянской площади, оси Лубянского проезда, юго-восточным границам Славянской площади и площади Варварские Ворота, оси Китайгородского проезда, оси русла реки Москвы, оси Большого Каменного моста, юго-западной границе Боровицкой площади до Моховой улицы.

Муниципалитет граничит со всеми районами ЦАО, а также с Бутырским, Марьиной рощей, Савёловским, Беговым районами Москвы.

По данным управы округа, площадь района составляет 565 га, что ошибочно. По данным Мосгорстата, площадь района составляет 727,38 га.

Население 

Площадь жилого фонда — 1182 тыс. м² (2015 год).

Герб и флаг 

Герб и флаг района утверждены и внесены в Геральдический реестр города Москвы с присвоением регистрационного номера 3 марта 2004 года.

Герб Тверского района представляет собой красный щит московской формы с зелёной треугольной оконечностью снизу, на котором изображены два золотых столба, между которыми расположен золотой лавровый венок, в котором уместились наковальня и пламя над ней. Золотые столбы символизируют основные магистрали района — Тверскую улицу и Цветной бульвар. Венок отражает расположение на территории района крупных театров, ряда музеев и выставочных залов. Наковальня напоминает о Кузнецкой слободе и её мастерах. Пламя является символом просвещения и отражает наличие в районе множества культурных центров и просветительных учреждений. Треугольная оконечность указывает на холм, где был построен Высоко-Петровский монастырь. Красное поле повторяет цвет поля герба Твери.

Происхождение названия 
Район и муниципальное образование получили название по Тверской улице, которая в свою очередь была названа в честь Твери.

История 

История Тверского района в основных аспектах является историей всей Москвы.

Экология 
Экологическая обстановка в Тверском районе оценивается как неблагополучная. Связано это с большой концентрацией автотранспорта и десятью промышленными предприятиями, что усугубляется особенностью местной городской застройки.

Парки и скверы на территории района 
На территории Тверского района находятся крупные озеленённые территории, бульвары, а также небольшие городские скверы, районные парки и сады. Среди основных зелёных территорий района можно выделить следующие.

Александровский сад — сад, расположенный вдоль западной Кремлёвской стены. Состоит из трёх частей: Верхнего, Среднего и Нижнего садов. Сады строились с 1819 по 1823 годы в рамках восстановления Москвы после пожара 1812 года. В саду расположены исторические и культурные объекты, в том числе Кутафья башня, Романовский обелиск, Итальянский грот, созданный по проекту автора сада Осипа Бове, памятники, фонтанный комплекс со скульптурами Зураба Церетели и другие объекты.

Тайницкий сад — сад, расположенный вдоль южной Кремлёвской стены, названный по находящейся рядом Тайницкой башне. Сад оформлен в XIX веке, хотя, предположительно, парковая территория существовала на его месте с XIV века.

Парк «Зарядье» — озеленённая территория, расположенная в историческом районе Зарядье. Парк создан на месте снесённой гостиницы «Россия». Открыт в 2017 году. В основе концепции территории лежит принцип «природного урбанизма». Это значит, что парк органично интегрирован в исторический центр города, а его архитектура — в зелёный ландшафт, воссоздающий природу разных ландшафтных зон России. Парк отмечен различными наградами.

Сад «Эрмитаж» — сад на улице Каретный Ряд, один из первых увеселительных садов Москвы. Основан в 1894 году театральным предпринимателем и меценатом Яковом Васильевичем Щукиным, официальное открытие состоялось в 1895 году. Здесь давали концерты Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова и другие. До сих пор в саду располагаются театры и открытая сцена. На территории установлены памятники В. Гюго, Д. Алигьери, М. Глинке и П. Чайковскому, а также «Памятник всем влюблённым» — композиция из металлических труб в форме сердца.

Новослободский парк — парк, расположенный между улицами Новослободская и Сущёвский Вал. Ранее эту территорию занимал Скорбященский женский монастырь, который был снесён в первой половине XX века. На месте монастырского кладбища был обустроен парк для детей. Новослободским он назван в 1990-е годы. В 2018 году парк был полностью обновлён: здесь появились новые детские и спортивные площадки, места для отдыха, сухой фонтан.

Делегатский парк — парк на Делегатской улице. С XVII века здесь располагались усадьба и приусадебные парковые территории, в советское время — правительственные учреждения. Историческая планировка парка была утрачена в середине XX века. Территория была реконструирована, парк получил название «Детский» или «Щемиловский». В 2018 году парк был комплексно благоустроен и переименован в «Делегатский» по ближайшей улице. Особенностью обновлённой территории стали разнообразные детские площадки и тарзанки на холме.

Музейный парк — общественное пространство, созданное в 2019 году рядом с Политехническим музеем. Концепция парка была разработана японским архитектором Дзюнъей Исигами, однако позже она была изменена и адаптирована бюро Wowhaus. На территории созданы два уровня с пешеходными зонами, объединённые уличным амфитеатром, места для отдыха, проведено озеленение. В парке предусмотрены выставочные пространства.

По территории района проходят бульвары Бульварного кольца: Тверской, Страстной и Петровский. Кроме того, в Тверском районе расположено множество скверов, в числе которых: Ильинский, Садово-Триумфальный, Миусский, Антроповский, сквер Майи Плисецкой и другие.

Власть 
Распоряжением мэра № 70-РМ от 10 февраля 2017 года на должность главы управы Тверского района назначен Сергей Евгеньевич Золотарев, ранее занимавший пост заместителя главы управы Пресненского района по работе с населением.

Местное самоуправление 
Главой муниципального округа на заседании совета муниципальных депутатов 19 сентября 2017 года избран Яков Борисович Якубович, выдвинутый на выборы партией «Яблоко» и ранее возглавлявший отдел внутреннего аудита Почты России.

Обязанности главы администрации муниципального округа с марта 2021 года исполняет Волобуева Жанна Анатольевна.

Депутатами муниципального совета четвёртого созыва, избранными на выборах 10 сентября 2017 года, являются:
 Боженов Артём Юрьевич (выдвинут партией «Яблоко»);
 Востриков Денис Владимирович (выдвинут партией «Яблоко»);
 Грецкая Марина Валерьевна (выдвинута партией «Яблоко»);
 Купрова Елена Викторовна (выдвинута партией «Единая Россия»);
 Середа Денис Сергеевич (выдвинут партией «Яблоко»);
 Титов Вячеслав Константинович (выдвинут партией «Яблоко»);
 Третьяков Дмитрий Александрович (выдвинут партией «Яблоко»);
 Фильченко Галина Александровна (выдвинута партией «Яблоко»);
 Хараидзе, Кетеван Гурамовна (выдвинута партией «Яблоко»);
 Шинкаренко Николай Борисович (самовыдвижение);
 Якубович Яков Борисович (выдвинут партией «Яблоко»).
 Литвин Никита Сергеевич (выдвинут партией «Яблоко») покинул совет в 2017 году по собственному желанию.

Достопримечательности 

 Большой театр
 Гостиница «Москва»
 ГУМ
 Красная площадь
 Театр «Ленком»
 Московский Кремль
 Памятник А. С. Пушкину
 Памятник Юрию Долгорукому
 Памятник Кириллу и Мефодию
 Театр «Россия»
 Покровский собор
 Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы
 Памятник Владимиру Великому
 Памятник Михаилу Калашникову
 Парк Зарядье

Образование 
 Российский государственный гуманитарный университет
 Московский государственный технологический университет «Станкин»
 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
 Московский медико-стоматологический универсистет
 Гуманитарный педагогический университет
 Медицинское училище № 8
 Колледж лёгкой промышленности № 5
 Московское государственное училище музыкального исполнительства им. Шопена
 Школа № 1234
 Центр образования № 1447
 Лицей № 1574
 Центр образования № 175
 Школа № 1113
 Школа № 1275

См. также 
 Административно-территориальное деление Москвы

Примечания

Литература 
 История московских районов: энциклопедия. под ред. К. А. Аверьянова. М.: Астрель, 2008. С. 60 — 66. ISBN 978-5-271-11122-8.

Ссылки 

 Официальный портал управы Тверского района
 Муниципальное образование «Тверское»
 Сообщество Тверского района в Живом Журнале